Пиједра де Азукар има више значења:

 Пиједра де Азукар (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра де Азукар (Игнасио де ла Љаве), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику